Sint-Dominicusklooster (Leeuwarden) - voormalig klooster in Leeuwarden
 St.Dominic's Abbey (Cashel) - voormalig klooster in Cashel, Ierland